О́льгинська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Ольгинська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Ольгинська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Ольгинська вулиця — вулиця в місті Коростень Житомирської області.
 Ольгинська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці